Ка́рклиньш () — латышская фамилия. Редуцированные формы: Ка́рклинь, Ка́рклин.
Женская форма — Ка́рклиня ().

Известные носители:
 Карклинь, Арнис Фридрихович (1924 — ?) — латвийский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Карклиньш, Екабс (1867—1960) — российский и латвийский певец (тенор) и музыкальный педагог.
 Карклиньш, Лудвигс (род. 1928) — латвийский музыковед и музыкальный педагог.
 Карклинь, Ото (1884—1942) — латвийский и российский революционер, марксист.
 Карклиньш, Эрнест (псевдоним Зелтматис; 1868—1961) — латвийский театральный педагог, писатель, драматург.

См. также